CIE steht als Abkürzung für:
 Cambridge International Examinations, eine Prüfungsorganisation der University of Cambridge
 Companion of the Order of the Indian Empire
 conditional information entropy, bedingte Informationsentropie, siehe Schätzgütemaße für kardinale Insolvenzprognosen #Bedingte Informationsentropie
 Congenital Ichthyosiform Erythroderma, eine angeborene Hauterkrankung, siehe Kongenitale ichthyosiforme Erythrodermie
 Corpus Inscriptionum Etruscarum, eine Sammlung antiker etruskischer Inschriften

CIÉ steht als Abkürzung für:
 Commission Internationale de l’Éclairage, siehe Internationale Beleuchtungskommission
 Compagnie de l'industrie électrique, ehemaliges Schweizer Elektrotechnikunternehmenv
 Confédération internationale des étudiants, internationale Studentenorganisation der Zwischenkriegszeit
 Córas Iompair Éireann, staatliche irische Transportgesellschaft

Cie. steht für:
 Compagnie, in Firmennamen

Abkürzung